Нижняя Шехтама — село в Шелопугинском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Нижне-Шахтаминское».

География 
Село находится в южной части района на расстоянии примерно 29 километров (по прямой) на юг-юго-восток от села Шелопугина. 

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −33,6 °С (абсолютный минимум — −59 °С), температура самого тёплого (июля) — 17,7 °С (абсолютный максимум — 36 °С). Безморозный период длится в течение 74 дней. Среднегодовое количество осадков — 359 мм

 Часовой пояс

История 
Основано в середине XIX века как поселение для ссыльных, находящихся на вольном поселении для золотодобычи. В 1920–30-е годы XX века большой прииск с многочисленным населением. В 1951 прииск закрыт.

Население 
Постоянное население составляло 279 человек в 2002 году (русские 100%), 264 человек в 2010 году.

Инфраструктура 
Действуют основная школа и клуб.

Примечания 

Населённые пункты Шелопугинского района